

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Za Szkołą – część miasta Busko-Zdrój
 Za Szkołą – część wsi Wampierzów w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Za Szkołą – część wsi Twierdza w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowski, w gminie Frysztak